Рік Табараччі (,  2 січня 1969, Торонто) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1985 року.

1987 року був обраний на драфті НХЛ під 26-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Вінніпег Джетс», «Вашингтон Кепіталс», «Калгарі Флеймс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Атланта Трешерс» та «Колорадо Аваланч».

Загалом провів 1046 матчів у НХЛ, включаючи 760 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Торонто
канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»
Італійці Канади